HD 152079 — звезда, которая находится в созвездии Жертвенника на расстоянии около 280 световых лет от нас. Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета.

Характеристики 
HD 152079 — звезда 9-й величины, невидимая невооружённым глазом. Это жёлтый карлик главной последовательности, по своим свойствам сходный с Солнцем. Его масса практически равна солнечной.

Планетная система 
В 2010 году командой астрономов в рамках программы поиска планет на телескопе им. Магеллана было объявлено об открытии планеты HD 152079 b в системе. Она представляет собой газовый гигант с массой, приблизительно равной трём массам Юпитера. Планета обращается по вытянутой эллиптической орбите на среднем расстоянии 3,2 а. е. от родительской звезды. Открытие было совершено методом Доплера.

Примечания

Ссылки 
 HD 152079 на сайте Планетные системы
 HD 152079 в энциклопедии экстрасолнечных планет

Планетные системы